de Fauconberg ist der Familienname folgender Personen:

 Eustace de Fauconberg (um 1170–1228), englischer Beamter, Richter und Geistlicher, Bischof von London
 Walter de Fauconberg, 1. Baron Fauconberg (vor 1254–1304), englischer Soldat, Politiker und Peer

Siehe auch:
 Baron Fauconberg, britischer Adelstitel